Фукусима:
 Фукусима — город в Японии
 Фукусима — посёлок в Японии
 Фукусима — железнодорожная станция в японском городе Фукусима
 Фукусима — префектура в Японии
 АЭС Фукусима-1 — АЭС в японской префектуре Фукусима
 АЭС Фукусима-2 — АЭС в японской префектуре Фукусима
  — район города Осака

Персоналии 
 Фукусима, Рила — японская модель и актриса.
 Фукусима, Ясумаса (1852—1919) — японский генерал.
 Фукусима, Дзюн - Японский актёр озвучивания.

См. также 
 Авария на АЭС Фукусима-1